Чорногорія поділена на 23 общини (општина, opština) і 2 міські общини (градска општина, gradska opština), на які розділена община Подгориця.

 Община Андрієвиця
 Община Бар
 Община Беране
 Община Бієло-Полє
 Община Будва
 Община Цетинє
 Община Даніловґрад
 Община Герцеґ-Новий
 Община Колашін
 Община Котор
 Община Мойковац
 Община Нікшич
 Община Плав
 Община Плужіне
 Община Плєвля
 Община Подгориця
 Міська община Зета
 Міська община Тузі
 Община Рожає
 Община Шавнік
 Община Тіват
 Община Улцинь
 Община Жабляк

Детальніше про общини

Див. також 
 ISO 3166-2:ME
 Общини Чорногорії
 Міста Чорногорії

 
Списки:Чорногорія